Shanghai Rolex Masters 2012 — профессиональный теннисный турнир, в 4-й раз проводившийся в Шанхае, Китай на открытых кортах с покрытием типа хард. Турнир имеет категорию ATP 1000.

Соревнования были проведены с 5 по 14 октября 2012 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Маррей
 Парный турнир —  Максим Мирный /  Даниэль Нестор.

Соревнования

Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Энди Маррея со счётом 5-7, 7-611, 6-3.
 Джокович выигрывает 5й титул в сезоне и 33й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей уступает 4й финал в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Леандер Паес /  Радек Штепанек обыграли  Махеша Бхупати /  Рохана Бопанну со счётом 6-77, 6-3, [10-5].
 Паес выигрывает 4й титул в сезоне и 50й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Штепанек выигрывает 3й титул в сезоне и 16й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Shanghai ATP Masters 1000
 Мировой тур ATP 2012
 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Китай
Октябрь 2012 года
Shanghai ATP Masters 1000 2012